Володимир Кательницький — український громадський та релігійний діяч.
 Григорій Котельницький — український військовий діяч, курінний УПА.

Див. також 
 Котельницький район
Українські прізвища